Kryg – herb szlachecki
 Kryg  – wieś w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Lipinki
 Kryg – gromada w powiecie gorlickim